Старокрещенское сельское поселение — муниципальные образования в Республике Марий Эл:

 Старокрещенское сельское поселение — сельское поселение, Новоторъяльский район
 Старокрещенское сельское поселение — упразднённое сельское поселение, Оршанский район